Szőts András (1760–1812) orvos, Kolozsvár főorvosa
 Szőts András (1881–1919) színművész, katona
 Szőts András (1943) vitorlázó